Йиадом Ричмонд Боакье (; 28 января 1993, Агого) — ганский футболист, нападающий клуба «Бейтар» и сборной Ганы.

Карьера 

Ричмонд Боакье начал карьеру в клубе «Бекем Юнайтед». В 2008 году он приехал в Италию для участия в молодёжном турнире в Виченце; там его заметили скауты клуба «Дженоа», подписавшие контракт с футболистом. В сезоне 2009/10 Боакье выступал за Примаверу «россоблю», с которой выиграл молодёжный Кубок и Суперкубок страны. 3 апреля 2010 года Ричмонд дебютировал в основном составе «Дженоа» в игре чемпионата Италии с «Ливорно» и сразу же забил гол; игра завершилась вничью 1:1. После матча он сказал:

Как только тренер сказал мне, что я скоро выйду на поле, я попросил Бога помочь мне. Я действительно счастлив, что дебютировал в Серии А и забил гол, который обеспечил нам временное преимущество. Я благодарю за это Бога, который помог мне отличиться. Жаль только, что моего гола оказалось недостаточно для победы. Для меня уже было большим опытом пережить такой день, как этот.

Всего в своём первом сезоне он провёл 3 игры. В том же году он выиграл молодёжный чемпионат Италии. 9 сентября 2010 года в составе Примаверы «Дженоа» Боакье выиграл молодёжный Суперкубок Италии, в финале которого был обыгран «Милан» со счётом 5:0; Боакье забил в матче два гола.

16 июня 2012 года Боакье перешёл в клуб «Ювентус», заплативший за трансфер игрока 4 млн евро.

Достижения 

 Обладатель Суперкубка Италии: 2012

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 22 января 2014 года)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим